

Arte 
 San Michele Arcangelo – dipinto di Ercole de' Roberti
 San Michele Arcangelo – dipinto di Floriano Ferramola
 San Michele Arcangelo – dipinto di Marco dal Pino
 San Michele Arcangelo – dipinto di Piero della Francesca
 San Michele Arcangelo e storie della sua leggenda – dipinto attribuito a Coppo di Marcovaldo
 San Michele Arcangelo – dipinto di Filippo Paladini
 San Michele Arcangelo – dipinto di Blasco de Grañén

Religione 
 San Michele Arcangelo – angelo menzionato nella Bibbia ebraica
 San Michele Arcangelo – diaconia e titolo cardinalizio cattolico.
 Congregazione di San Michele Arcangelo – congregazione religiosa cattolica.
 Suore di San Michele Arcangelo – congregazione religiosa cattolica.
 Preghiere a San Michele Arcangelo – preghiere della Chiesa Cattolica, o della Chiesa Ortodossa, dedicate a San Michele Arcangelo.

Altro 
 San Michele Arcangelo – città dell'Argentina
 Museo di arte sacra di San Michele Arcangelo – museo di Busto Arsizio
 Museo della basilica di San Michele Arcangelo – museo di Monte Sant'Angelo
 Cappella di San Michele Arcangelo e della Visitazione di Maria – chiesa di Livorno

Pagine correlate 
Abbazia di San Michele Arcangelo
Basilica di San Michele Arcangelo
Cattedrale di San Michele Arcangelo
Chiesa di San Michele Arcangelo
Collegiata di San Michele Arcangelo
Duomo di San Michele Arcangelo
Oratorio di San Michele Arcangelo
Pieve di San Michele Arcangelo
Prepositura di San Michele Arcangelo